Томская область включает 577 населённых пунктов:
 7 городских населённых пунктов на 2020 год (в списках выделены оранжевым цветом), в том числе:
 6 городов;
 1 посёлок городского типа (рабочий посёлок);
 570 сельских населённых пунктов.

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области: 4 городам областного подчинения (включая 1 ЗАТО) и 16 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 4 городских округа и 16 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города областного значения (городские округа)

Томск

Кедровый

Стрежевой

Северск (ЗАТО)

Районы

Александровский

Асиновский

Бакчарский

Верхнекетский

Зырянский

Каргасокский

Кожевниковский

Колпашевский

Кривошеинский

Молчановский

Парабельский

Первомайский

Тегульдетский

Томский

Чаинский

Шегарский

См. также 
 Административно-территориальное деление Томской области
 Городские населённые пункты Томской области

Примечания 

Томская область